Indonesië
 Sambikerep (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Soerabaja in de provincie Oost-Java
 Sambikerep (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Soerabaja in de provincie Oost-Java